SMS „Königsberg” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od miasta – Królewca:
 SMS „Königsberg” – krążownik lekki typu Königsberg z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Königsberg” – krążownik lekki typu Königsberg z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy okrętów niemieckich